Валерий Козинец:
 Козинец, Валерий Евсеевич (1939—2020) — советский театральный и киноактёр, сценарист.
 Козинец, Валерий Петрович (1945 — ?) — советский футболист.